Lithoseopsis är ett släkte av insekter. Lithoseopsis ingår i familjen Amphientomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stövsländor
Lithoseopsis